

Латроп — місто, штат Каліфорнія
 Латроп — місто, штат Міссурі
 Латроп Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсільванія